PKO steht als Abkürzung für:

 Flughafen Parakou, Benin (IATA-Code)
 passenger kilometers offered, angebotene Beförderungsleistung, siehe Personenkilometer #Kommerzielle Bedeutung
 Powszechna Kasa Oszczędności, polnische Bank, siehe PKO Bank Polski
 Prager Kammerorchester (bzw. Pražský komorní orchestr)

Abkürzung